Jaime Ramos puede hacer referencia a:
 Jaime Ramos Torres: político español.
 Jaime Ramos Hernández: futbolista y entrenador de fútbol español.